Trahern ist der Name folgender Personen:

 Trahern ap Caradog († 1081), König des walisischen Königreichs Gwynedd
 Llywarch ap Trahern (* vor 1081; † um 1129), König des walisischen Königreichs Arwystli